Beliza kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Belitsa (vattendrag i Bulgarien, Veliko Tarnovo), 
 Belitsa (ort), Blagoevgrad, Obsjtina Belitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar